Svetovno prvenstvo v biatlonu 1965 je šesto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 20. februarja 1965 v Elverumu, Norveška, v eni disciplini za moške ter neuradni ekipni tekmi.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU
Prvenstvo na Sports123.com

1965
1965 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Elverum